UKM est un sigle ou un code :

 UKM ou GB-UKM, le code ISO 3166-2:GB de subdivisions ISO 3166-2 désignant le Royaume-Uni (United Kingdom) ;
 le code OACI de UM Air, compagnie aérienne ukrainienne,
 Universiti Kebangsaan Malaysia, l'Université nationale de Malaisie, une des universités en Malaisie, située à Bangi, Selangor.